DUSP10 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 1-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 482 амінокислот, а молекулярна маса — 52 642.

Кодований геном білок за функціями належить до гідролаз, протеїн-фосфатаз. 
Локалізований у цитоплазмі, ядрі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 1

Некатегоризовані білки